Agnes de Boemia se poate referi la:

 Agnes de Boemia (1211–1282), prințesă a Boemiei, sfântă a Bisericii Catolice
 Agnes de Boemia (d. 1268), soția lui Henric al III-lea, margraf de Meissen
 Agnes de Boemia (1269–1296), contesă de Habsburg, soția lui Rudolf al II-lea, ducele Austriei
 Agnes de Boemia (1305–1337), ducesă de Schweidnitz-Jauer, soția lui Henric I de Schweidnitz

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane